Flaga miasta i gminy Stronie Śląskie – płat czerwony o proporcjach 5:8, na którym w części czołowej znajduje się godło herbu Stronia Śląskiego, zaś część swobodna obarczona jest dwoma skosami złotymi.

Historia 
W roku 2012 Burmistrz Stronia Śląskiego rozpisał konkurs na nowy herb, a także opracowanie flagi i logo. Zwycięskie projekty herbu i flagi opracowali Robert Fidura i Kamil Wójcikowski. Flaga uzyskała 4 czerwca 2012 pozytywną opinię Komisji Heraldycznej i został uchwalony przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXIV/176/2012.

Symbolika 
Flaga łączy symbolikę miejską z symboliką regionalną. Część czołowa nawiązuje bezpośrednio do herbu miasta, zaś część swobodna do herbu Hrabstwa kłodzkiego, który także przedstawiał złote skosy na czerwonym polu. Jednocześnie jest to nawiązanie do herbu powiatu kłodzkiego. Gmina Stronie Śląskie leży na terenie zarówno historycznego Hrabstwa jak i współczesnego powiatu.

Bibliografia 
 
 
 

Stronie Śląskie
Stronie